Dormideira é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:
 Mimosa pudica
 Papaver somniferum subsp. setigerum
 Papaver somniferum subsp. somniferum